Osoby o tym nazwisku:
 Józef Kański – polski muzykolog i krytyk muzyczny
 Henryk Kański – polski oficer
 Tadeusz Kański (właśc. Tadeusz Drohomirecki) – polski aktor, reżyser i scenarzysta

Inne:
 rejon kański – rejon administracyjny i komunalny Kraju Krasnojarskiego w Rosji